«Достучаться до небес» — фильм Томаса Яна, Германия.
 «Достучаться до небес» — альбом ST1Mа.

См. также 
 Knockin’ on Heaven’s Door